Anton „Toni“ Plattner (* 23. Oktober 1967 in Selb, Bayern) ist ein ehemaliger deutscher Eishockeyspieler, der in der Eishockey-Bundesliga für den Mannheimer ERC spielte.

Spielerkarriere 
Der 1,80 m große Verteidiger begann seine Profikarriere 1985 beim VERE Selb in der 2. Eishockey-Bundesliga, nach zwei Jahren wechselte er zum Ligakonkurrenten SV Bayreuth. Zur Saison 1990/91 unterschrieb Rechtsschütze einen Vertrag beim Erstligisten Mannheimer ERC, für deren ausgegliedertes Profiteam, die „Adler Mannheim“, er auch nach Gründung der DEL auf dem Eis stand. Nach einer schweren Verletzung musste Plattner die gesamte Spielzeit 1995/96 pausieren und spielte danach nur noch für tiefklassigere Teams.

Seine Karriere beendete Toni Plattner nach der Saison 1999/2000 beim Oberligisten Eisbären Juniors Berlin.

Karrierestatistik

Weblinks 
 
 

Eishockeyspieler (VER Selb)
Eishockeyspieler (Adler Mannheim)
Deutscher
Geboren 1967
Mann